Příjmení Hrubec nese více různých osobností:

 Marek Hrubec (* 1968) – český filosof a sociální vědec
 Rudolf Hrubec (1914–1944) – československý voják a velitel výsadku Silica-North
 Šimon Hrubec (* 1991) – český hokejový brankář